Рис — весьма распространённая европейская фамилия, имеющая множество вариантов написания: английская (), валлийская (), венгерская (), немецкая (), французская ().

Известные носители 
 Грифид ап Рис (?—1137) — король Дехейбарта (1116—1137).
 Нест верх Рис (около 1080 — после 1136) — принцесса Дехейбарта, славившаяся своей небывалой красотой.
 Рис, Владимир Фёдорович (1907—1991) — советский учёный, специалист в области компрессоростроения.
 Рис, Гордон (1929—2001) — журналист, политик и личный консультант М. Тэтчер.
 Рис, Гордон (род. 1963) — австралийский писатель.
 Рис, Джин (1890—1979) — вест-индская писательница.
 Рис, Ди (род. 1976) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Рис, Жюльен (1920—2013) — бельгийский кардинал, церковный историк и богослов.
 Рис, Иштван (1885—1950) — венгерский политик.
Рис, Кенсли (род. 1945) — барбадосский велогонщик.
 Рис, Луи (1830—1913) — немецко-британский скрипач.
 Рис, Марсель (1886—1969) — венгерский и шведский математик.
 Рис, Мартин Джон (род. 1942) — английский космолог и астрофизик.
 Рис, Мишель (род. 1998) — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Рис, Мэтт (род. 1975) — американский футболист, выступавший на позиции вратаря.
 Рис, Перси (1883—1970) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Рис, Петер (1805—1883) — немецкий физик, член Берлинской академии наук.
 Рис, Пол (род. 1963) — валлийский актёр театра, кино и телевидения.
 Рис, Ричард  ()
 Рис, Роджер (1944—2015) — валлийский актёр.
 Рис, Тереза Фёдоровна (1874―1950) — австрийская художница и скульптор российско-еврейского происхождения.
 Рис, Фердинанд (1784—1838) ― немецкий композитор и пианист. Старший сын скрипача Франца Антона Риса.
 Рис, Фридьеш (1880—1956) — венгерский математик, основатель современного функционального анализа.
 Рис, Эрик (род. 1979) — американский предприниматель.
 Рис Вильямс, Альберт (1883—1962) — американский публицист и журналист, интернационалист.
 Рис-Дэвис, Джон (род. 1944) — английский актёр.
 Рис-Дэвидс, Томас Уильям (1843—1922) — британский знаток языка пали и основатель Общества палийских текстов.
 Рис-Майерс, Джонатан (род. 1977) — ирландский киноактёр.
 Рис-Могг, Джейкоб (род. 1969) — британский политик.

См. также 
 Рис (значения)